1e arrondissement (Lyon), een van de negen arrondissementen van Lyon
1e arrondissement (Marseille), een van de zestien arrondissementen van Marseille
1e arrondissement (Parijs), een van de twintig arrondissementen van Parijs